Schorm ist der Nachname von

 Evald Schorm (1931–1988), tschechischer Filmregisseur
 Rainer Schorm (* 1965), deutscher Schriftsteller und Grafikdesigner